Индийский поход (327 до н. э.) — поход Александра Македонского в Индию.
Индийский поход Тамерлана — военная экспедиция эмира Тамерлана в Индию, осуществлённая им в 1398—1399 гг.
Индийский поход Надир-шаха — вторжение персидского правителя Надир-шаха в империю Великих Моголов в 1738—1740 гг.
Индийский поход (1801) — неосуществлённый секретный проект совместной операции по захвату Британской Индии, который в 1801 году готовили Павел I и Наполеон Бонапарт.
Проект похода Красной армии в Индию (1919) — неосуществлённый секретный проект Троцкого, предложенный им в 1919 году.